6-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-1994/95 — турнир среди 16 клубов Высшей лиги.

Высшая лига была сокращена до 16 клубов (к 15 лучшим командам предыдущего сезона присоединился прошлогодний победитель Первой лиги — «Дуруджи» из Кварели).

Чемпионом в 6-й раз подряд стало тбилисское «Динамо», опередившее на 4 очка серебряного призёра — ФК «Самтредиа». Третье место занял «Колхети-1913» из Поти.

Бессменному чемпиону страны столичному «Динамо» навязал борьбу за золото ФК «Самтредиа», который обыграл тбилисцев в обеих личных встречах и лидировал в турнире до предпоследнего, 29-го тура, но потерял очки в матче с «Металлургом» из Рустави (0:0) и пропустил динамовцев вперёд.

Лучшим бомбардиром сезона стал Георгий Дараселия из «Колхети-1913», забивший 26 мячей. В матчах последнего тура оба конкурента за бомбардирский титул (Дараселия и Мамука Хундадзе из кутаисского «Торпедо») забили по 9 мячей, но эти матчи были признаны договорными и их результаты (соответственно, 11:4 и 10:5) аннулированы. Официальная награда лучшему бомбардиру была вручена Александру Иашвили из тбилисского «Динамо», имевшему в активе 24 гола.

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Рекорды чемпионата 
(без учёта аннулированных договорных матчей)

Самый результативный матч (11 голов) и самая крупная победа (с разностью +9): 14.08.1994. Динамо Тб — Дуруджи — 10:1, 15.10.1994. Динамо Тб — Маргвети — 10:1.

Самая крупная победа на выезде: 22.05.1995. Самгурали — Динамо Тб — 0:7 (с разностью +7).

Примечания

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

1994/1995
Грузия
Грузия
Спорт в Грузии в 1994 году
1995 год в Грузии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995